Mucambo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mucambo (kommun), Ceará, 
 Olindina (ort), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar